SC Sagamihara (SC相模原), er en japansk professionel fodboldklub, baseret i Sagamihara, og de spiller i J3 League.

Historiske slutplaceringer

Nuværende trup 
Pr. 10. september 2019.

Noter

Eksterne henvisninger 
 J.League

Fodboldklubber i Japan